Willeit ist der Nachname von:

 Carlo Willeit (1942–2021), italienischer Politiker aus Südtirol
 Christian Willeit (* 1987), italienischer Eishockeyspieler aus Südtirol
 Ferdinand Willeit (1938–2018), italienischer Manager und Politiker aus Südtirol